Middletown ist der Name folgender Städte:
 Middletown (Connecticut), im Middlesex County
 Middletown (Delaware), im New Castle County
 Middletown (Kalifornien), im Lake County
 Middletown (Illinois), im Logan County
 Middletown (Henry County, Indiana)
 Middletown (Shelby County, Indiana)
 Middletown (Iowa), im Des Moines County
 Middletown (Kentucky), im Jefferson County
 Middletown (Maryland), im Frederick County
 Middletown (Michigan), im Shiawassee County
 Middletown (Missouri), im Montgomery County
 Middletown (Delaware County, New York)
 Middletown (Orange County, New York)
 Middletown (Ohio), im Butler County
 Middletown (Dauphin County, Pennsylvania)
 Middletown (Northampton County, Pennsylvania)
 Middletown (Rhode Island), im Newport County
 Middletown (Virginia), im Frederick County
 Middletown Center (Pennsylvania)
 Middletown Heights (Kentucky)
 Middletown Park (Indiana)
 Middletown Springs (Vermont)

Middletown steht für folgende Marken und Unternehmen:
 The Crescent Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit den Markennamen Middletown und Crescent

Siehe auch
 Middleton
 Middletown Township